Васильковский (, ) — русская, украинская, белорусская, польская или еврейская фамилия. Также имеет другие значения:

Персоналии 
 
 Васильковский, Анатолий Михайлович (1925—2011) — советский и российский композитор-песенник.
 Васильковский, Антон Степанович (1824—1895) — российский генерал-лейтенант, гофмейстер, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Васильковский, Василий (1778—1813) — русский военный полковой священник.
 Васильковский, Владимир Сергеевич (1921—2002) — советский архитектор-мостостроитель.
 Васильковский, Вячеслав Викторович (1915—1941) — советский солдат, кавалер ордена Ленина.
 Васильковский, Дмитрий Иванович (род. 1941) — Герой Социалистического Труда.
 Васильковский, Игорь Игоревич (род. 1985) — народный депутат Украины.
 Васильковский, Олег Петрович (1879—1944) — российский генерал и белорусский дипломат.
 Васильковский, Павел Игнатьевич (1904—?) — украинский советский государственный деятель.
 Васильковский, Пётр Евгеньевич (1878—1938) — русский учёный, профессор, специалист в области живой природы, краевед и журналист, писатель.
 
 Васильковский, Станислав Францевич (1860—1918) — русский вице-адмирал, главный командир Севастопольского порта.

Топонимы 
 Васильковский — российский охотничий заказник в Приморском крае.
 
 
 Васильковский уезд — административно-территориальная единица Киевской губернии Российской империи.
 Васильковский поселковый совет — входит в состав Васильковского района Днепропетровской области Украины.

См. также 
 Василько
 Васильков (значения)
 Васильковка (значения)
 Васильково
 Васильковское